PEI:
 Prince Edward-sziget rövidítése
 Poliéterimid rövidítése
 Matecaña nemzetközi repülőtér IATA-kódja

Pei
 Pej megye, Hszücsou, Kína
 Pej (裴), kínai családnév